Влади́мир Вячесла́вович Пирожко́в (родился в Кишинёве в 1968) — российский дизайнер.

Биография 
Родился в Кишинёве в 1968 году. Учился в 45-й школе города Тольятти, Самарская область.
Учился в Свердловском архитектурном институте по специальности «промышленный дизайн» (1985—1992 г.г.), во время учёбы на 4 курсе проходил стажировку в студии всемирно известного дизайнера Луиджи Колани, где участвовал в работах по заказам таких фирм, как Adidas, Ferrari, Yves Saint Laurent. Защитил диплом в Свердловске по теме «Дизайн автомобиля Ferrari Testa d’Oro». Далее продолжил обучение в Швейцарии в Art Center College of Design.

С 1994 года работал в компании Citroën (являлся разработчиком интерьеров моделей Xantia X2, C5, концепт-кара C3 Lumiere, C3 Air, C6 Lignage, C4 Volcane, автором рестайлинга модели Xsara). С 2000 года — старший дизайнер в европейском дизайн-центре Toyota в Ницце, участвовал в создании моделей Yaris, Auris, Corolla, Avensis и концепт-каров MTRC и UUV.

С февраля 2005 года — почётный член Российской академии художеств.

С 2007 года работает в России, создал здесь мультиотраслевой центр промышленного дизайна и инноваций «АСТРАРОССА дизайн» (является его президентом). Одним из первых проектов новой студии стала разработка официальной раскраски и элементов фирменного стиля нового пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолёты Сухого».

Дизайнерской командой под руководством Владимира Пирожкова и Андрея Водяника разработан дизайн факелов Эстафет Олимпийского и Паралимпийского огня XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи

Совместно с РКК «Энергия» создал концепт-модель возвращаемого пилотируемого корабля «Русь», представленного на МАКСе.

Женат.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Владимира Пирожкова 
 Интервью с Владимиром Пирожковым в журнале «Итоги» 
 Интервью в «Бизнес-журнале», № 2/2014
 

Дизайнеры России
Члены-корреспонденты РАХ
Выпускники Уральского архитектурно-художественного университета